PYY steht für:
 Peptid YY, Peptidhormon

pyy steht für:
 Pyen (ISO-639-3-Code), Lolo-Sprache in Myanmar

Pyy ist:
 eine Bahnhaltestelle in Finnland in der Nähe von Kemi, Pyy (Finnland)

Abkürzung